Nimrod kan henvise til:

 Nimrod – bibelsk person fra Det Gamle Testamente, hermed i Tanakhen og desuden Koranen

Personer 
 Nimrod Shapira Bar-Or (født 1989) – israelisk svømmer
 Nimrod Mashiah (født 1988) – israelisk vindsurfer

Stednavne 
 Nimrud (også kaldet Nimrod) – assyrisk oldtidsby, beliggende i det nuværende nordlige Irak syd for Mosul
 Nimrod (Arkansas)
 Nimrod (Minnesota)
 Nimrod (Montana)
 Nimrod (Oregon)
 Nimrod (Texas)
 Nimrodsborgen – middelalderfæstning i Golanhøjderne, nu under israelsk kontrol

Musik 
 Nimrod (album) – af Green Day
 Nimrod (Edward Elgar) – sats af Edward Elgars

Andet 
 Nimrod-ekspeditionen 1907–09 – første af tre ekspeditioner, ledet af Ernest Shackleton
 Nimrod (skib)
 Hawker Nimrod - jagerfly